Ramón Álvarez puede referirse a:

 Ramón Álvarez-Buylla (1919-1999), médico español;
 Ramón Álvarez Menéndez (1832-1898), militar español;
 Ramón Álvarez Moretón (1825-1889), imaginero español;
 Ramón Álvarez-Valdés (1866-1936), político español;
 Ramón Álvarez Goldsack (1901-1997), militar y político chileno.
 Ramón Álvarez Barragán (1986-), boxeador mexicano.